Удобочита́емость («чита́бельность», ) — свойство текстового материала, характеризующее лёгкость восприятия его человеком в процессе чтения.

Следует различать удобочитаемость текста с точки зрения:

 полиграфического исполнения текста;
 лингвистических особенностей текстового материала (сложность синтаксических конструкций, трудная для восприятия лексика и тому подобное).

Полиграфическое исполнение 
Для измерения удобочитаемости текста существуют специальные тесты, главная функция которых — дать быструю оценку о «плотности» текста, контрастности текста и фона 

Тесты на удобочитаемость текста могут выполняться вручную путём расчётов на основе стандартных формул или при помощи специального программного обеспечения.

Факторы, влияющие на удобочитаемость текстов:
 жирность букв;
 внутрибуквенные просветы;
 расстояние между буквами;
 пропорции и размеры букв;
 конфигурация и размер шрифтов;
 длина строки;
 ширина полей страницы ;
 цвет и контрастность букв;
 выравнивание текста.

Лингвистические показатели удобочитаемости 
На трудность восприятия текста могут оказывать влияние следующие лингвистические особенности:

 длина слов и предложений,
 сложность синтаксических конструкций (наличие однородных членов предложения и предложно-падежных групп, перегруженность причастными и деепричастными оборотами),
 показатели частотности слова,
 уровень абстрактности лексики,
 обилие терминов,
 использование неологизмов и жаргонизмов 

Эти показатели используются для составления различных формул расчёта индекса удобочитаемости ().

Программирование 
В программировании удобочитаемость текста (исходного кода) можно упрощённо определить так: чем проще и ниже по уровню язык, которым написан текст, тем менее текст удобен для восприятия человеком (читабелен) и тем меньше возможностей изменить это свойство. В противоположность этому, чем сложнее и выше уровень языка программирования, тем большей удобочитаемости можно достичь при написании программы на нём. То есть, в более сложных (синтаксически богатых) языках возможен больший разброс читабельности.

На читабельность исходного кода также влияют:
 стили отступов
 комментарии
 декомпозиция
 соглашения об именовании переменных

То же самое, впрочем, можно сказать и о математических текстах: например, известные труды Николя Бурбаки написаны очень простым языком, но очень тяжелы для восприятия.

Терминология 
Слово «читабельность» является сравнительно новой конструкцией, использующей заимствованный из английского суффикс -able (-абель). Этот неологизм особенно часто применяется в программировании и других околокомпьютерных областях.

История 
Русская советская писательница Мариэтта Шагинян в своей книге «Четыре урока у Ленина» вспоминала, что Ленин удивительно выдумывал слова, например, ей в первый раз встретилось слово «читабельный», «читабельны» именно в Полн. собр. соч. Ленина В. И., т. 49, с. 443.

Сервисы по оценке читабельности русскоязычных текстов 
 Простым языком: оценка ясности и понятности русскоязычных текстов
 Текстометр: расчет сложности русского текста для иностранцев

См. также 
 Эргономика
 Индекс удобочитаемости
 Википедия:Оформление статей

Ссылки 
 Формула читабельности Флеша

Примечания 

Типографика